Serie A 1977-1978 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1977-1978 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1977-1978 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie A 1977-1978 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano